Cl — позначення хлору, 17-го елемента періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва.
 cl — антилітр, похідна одиниця виміру від Літр
 Cl — Clostridium
 CL — Mercedes-Benz CL-Клас (автомобіль)
 CL — CAS Latency (комп'ютери)
 CL — Common Lisp (мова програмування)
 CL — число 150 в римській системі числення.